Søren Ludvig Tuxen kan syfta på följande personer:

* Søren Ludvig Tuxen (1790–1856), dansk kaptenlöjtnant som utgav Lærebog i Styrmandskunsten, Köpenhamn 1833
 Søren Ludvig Tuxen (1850–1919), dansk undervisningsinspektör, professor och filosofie doktor
 Søren Ludvig Tuxen (1908–1983), dansk filosofie doktor och zoolog